

Geografia

Località
 San Leonardo – comune italiano in provincia di Udine
 San Leonardo in Passiria – comune italiano in provincia di Bolzano
 San Leonardo – frazione di Calangianus in provincia di Sassari
 San Leonardo – frazione di Badia in provincia di Bolzano
 San Leonardo de Yagüe – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 San Leonardo – municipalità delle Filippine, nella Provincia di Nueva Ecija
 San Leonardo di Cutro – frazione di Cutro in provincia di Crotone
 San Leonardo – quartiere di Milano
 San Leonardo – quartiere di Parma
 San Leonardo Valcellina – frazione di Montereale Valcellina, in provincia di Pordenone
 Passo San Leonardo – valico in provincia dell'Aquila
 San Leonardo de Siete Fuentes – frazione di Santu Lussurgiu, in provincia di Oristano
 San Leonardo – frazione di Marsala, in provincia di Trapani
 San Leonardo – quartiere di Salerno
 San Leonardo – frazione divisa fra Linarolo e Valle Salimbene, in provincia di Pavia
 San Leonardo di Orvei – ruderi di chiesa e fortificazione medievale presso Ozieri, in provincia di Sassari

Corsi d'acqua
 San Leonardo – fiume della città metropolitana di Palermo
 San Leonardo – fiume dei monti Iblei, nelle province di Siracusa e Catania

Santi e beati 
 San Leonardo di Noblac (†559 ca) – eremita, celebrato il 6 novembre
 San Leonardo di Vandoeuvre (†570) – eremita ed abate, celebrato il 15 ottobre
 San Leonardo (†570) – discepolo di san Gregorio di Tours, celebrato il 18 gennaio
 Leonardo di Reresby (†XIII secolo) – crociato dello Yorkshire, celebrato il 6 novembre
 San Leonardo di Camaldoli (†1250) – monaco eremita a Camaldoli, celebrato il 15 maggio
 San Leonardo Wechel (†1572) – sacerdote olandese martire dei calvinisti Gheusi con altri 18 religiosi, celebrato il 9 luglio
 San Leonardo da Porto Maurizio (†1751) – francescano, celebrato il 26 novembre
 San Leonardo Murialdo (†1900) – sacerdote fondatore della Congregazione di San Giuseppe, celebrato il 18 maggio

Ospedali
 Ospedale di San Leonardo – ospedale medioevale di Stagno, in Toscana
 Ospedale di San Leonardo – ospedale medioevale di Castelnuovo Magra, in Liguria

Altro 
 San Leonardo – stazione della linea M1 della metropolitana di Milano
 Complesso San Leonardo – complesso residenziale di Massa in Toscana
 Forte San Leonardo – fortezza di Verona in Veneto
 Eremo di San Leonardo al Lago – eremo agostiniano di Monteriggioni in Toscana
 Eremo di San Leonardo al Volubrio – eremo nel comune di Montefortino nelle Marche
 Propositura di San Leonardo e di Santa Maria Assunta – antico luogo di culto di Lari in Toscana

Pagine correlate
 Chiesa di San Leonardo
 Pieve di San Leonardo